Порья губа —  упразднённая деревня (ранее — село) в Терском районе Мурманской области России. Ныне урочище на территории Кандалакшского заповедника.

Находилась на Терском берегу Кандалакшского залива Белого моря, у пресного озера, отделенного от залива узкой каменистой перемычкой. Деревня стояла к юго-востоку от Кандалакши.

Возникла в 16 веке как селение поморов. По описи 1563 года: 22 двора. Основа экономики — солеварение. Поморы занимались рыболовством, охотой, солеварением. Селение было обеспечено лесом и покосами, но не имела уловистых семужьих тонь. Считалось крупным усольем с 20 варницами. Сильно пострадала во время Басаргина правежа. С прекращением выварки соли селение пришло в упадок. По ревизии: 1722 года — 67 душ мужского пола.

Следующий виток развития связан с открытием в центральной части Портьей губы, на острове Медвежий остров, что в 6 км к юго-западу от деревни Порть Губа, месторождение серебра. Порьегубские крестьяне обслуживали Медвежьеостровские серебряные рудники, действовавшие в 1732—1747 годах.

Статус села приобрела тому, что в селении находилась церковь во имя Николая Чудотворца, почитаемая на Кольском полуострове.

В 1896 году село состояло из 20 дворов, семги добывалось до 150 пудов, сельди продавалось до тысячи бочонков, добывалось в год 70 тюленей и 450 нерп, диких оленей до 40 голов. По церковной описи 1900 г. крестьян 142 человека.

В 1960-х годах начали объединять поморские села и порьегубцев вывезли в посёлок городского типа Умба.

Примечания

Ссылки 
Порья Губа на Викимапии
Упразднённые населённые пункты Терского района (Мурманская область)